Jacques Maillet peut désigner :
 Jacques Maillet, éditeur lyonnais de la Bibliothèque bleue () ;
 Jacques-Léonard Maillet (1823-1894), sculpteur français ;
 Jacques Maillet (1913-2009), compagnon de la Libération ;
 Jacques Maillet (1926-2019), rameur d'aviron français.